A Coppa Italia 2010-2011 (TIM Cup 2010-2011) foi a 63 edição do evento. Na comemoração de 150 anos a unificação da Itália, a Copa tem um duplo nome também inclui a Coppa del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Iniciado em 8 agosto de 2010, acabou no 29 maio de 2011. A final foi, pelo quarto ano consecutivo, no Estádio Olímpico de Roma. 

A fórmula do evento é o mesmo que das duas últimas edições.
 Seria A todos os 20 times 
 Serie B todos os 22 times
 27 times seleccionados pela Lega Pro (Serie C) 
 9 times selecionadas pela Lega Nazionale Dilettanti (Serie D) 
De um total de 78 participantes

Em cada confronto, exceto as semifinais, os dois competidores disputam uma única partida mata-mata. O mando de campo é concedido ao competidor que tenha melhor campanha na temporada passada.

Primeira fase 

Jogou em 8 e 10 agosto de 2010, com participação de só 36 clubes da Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti.

Segunda fase 

Foi realizada em 12 de 14 e 15 agosto de 2010 com 40 equipas concorrentes, as 22 clubes da Serie B e as 18 ganhadoras da primeira fase.

Terceira fase 

Foi realizada na quarta-feira, 27 outubro 2010. As 32 equipes competindo: 12 da Serie A (os clube que não participar nas competições europeias) e as ganhadoras da segunda fase

Quarta fase 

A última fase preliminar foi realizada entre 25 de novembro 2010 e o 1 de dezembro vendo no correr dos 16 vencedores da terceira fase.

Tabela Final
Juntando os últimos oito clube da Série A:

Oitavas-de-final

Quartas de final

Semifinais

Final

Equipa campeã 

Internazionale7º título

Coppa Italia